Gù (顾), een Chinese achternaam en de meestvoorkomende achternaam van de Chinese achternamen die als "goe" klinken
Gu (谷), een Chinese achternaam in hanyu pinyin als Gŭ
Gu (古), een Chinese achternaam in hanyu pinyin als Gŭ
Gu (骨), een Chinese achternaam in hanyu pinyin als Gŭ
Gū (辜), een Chinese achternaam
GU Comics
Guxian, arrondissement in Linfen
Guam
Gujarati (taal), de ISO 639-1 taalcode voor Gujarati
gu meilied
gu (district), een type ondergemeente in Seoul en andere steden van Zuid-Korea
Universiteit van Amsterdam (gemeentelijke universiteit)